ISO 8859-13, znane również jako Latin-7, bądź jako "(kodowanie) kręgu bałtyckiego", czy też po prostu jako "bałtyckie", jest 8–bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Oryginalnie zostało zaprojektowane do pokrycia alfabetów używanych przez języki z kręgu bałtyckiego, jak również dodania znaków brakujących we wcześniejszych kodowaniach ISO 8859-4 i ISO 8859-10.

Kodowanie to zawiera wszystkie znaki diakrytyczne używane w języku polskim. Dodatkowo, w przeciwieństwie do ISO 8859-2, zestaw ten zawiera polskie cudzysłowy zgodne z normą PN-83/P-55366: „ i ” (0xA5 i 0xA1).

Tabela kodów 

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim myślnikiem.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859–13 w Unicode.

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.

ISO 8859